Simon Curtis – regista britannico
Simon Curtis – cantante statunitense